Плешково — название населённых пунктов в России:

 Плешково — село в Зональном районе Алтайского края.
 Плешково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Плешково — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Плешково — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Плешково — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Плешково — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Плешково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Плешково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Плешково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Плешково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Плешково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Плешково — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Плешково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Плешково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Плешково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Плешково — село в Ишимском районе Тюменской области.
Плешково — до 1961 г. название деревни Малиновка в Суворовском районе Тульской области.